Beehive (engl. Bienenstock) bezeichnet:

 als Spitzname das Regierungsgebäude der neuseeländischen Parlamentsgebäude, siehe Beehive (Wellington)
 eine bienenkorbartige Steinhütte auf den britischen Inseln, siehe Beehive-hut
 eine Damenfrisur aus den 1960er Jahren, siehe Beehive-Frisur
 einen Geysir im Upper Geyser Basin im Yellowstone-Nationalpark, siehe Beehive-Geysir
 als Spitzname den Bundesstaat Utah, der einen Bienenstock in seinem Emblem führt
 das 1936 eröffnete frühere Empfangsgebäude des Flughafens London Gatwick
 ein Java Framework zur Applikationsentwicklung, siehe Apache Beehive

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Beehive (Alabama), im Lee County
 Beehive (Georgia), im Dodge County – nicht mehr existent
 Beehive (Kentucky), im Perry County
 Beehive (Montana), im Stillwater County
 Beehive Crossing, im Wyoming County, New York

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Beehive (Idaho)
 Beehive (Kalifornien)
 Beehive (Berg, Montana)
 Beehive (Pennsylvania)

Inseln
 Beehive Island (Arizona), Insel im Mohave County, Arizona
 Beehive Island (Neuseeland), Insel in Hauraki Gulf im Norden von Neuseeland

Sonstiges
 Beehive Lakes, See im Boundary County, Idaho
 Beehive Mine, Mine im Yavapai County, Arizona

im NRHP gelistete Objekte:
 Beehive House, in Salt Lake City, Utah, ID-Nr. 70000626
 Beehive School, in Cleveland, Ohio, ID-Nr. 84002910

Siehe auch:
 Beehive Lake
 Beehive Hill, Hügel im Grahamland auf der Antarktischen Halbinsel
 Hive